Kibbelgaarn (plaats)
Kibbelgaarn (waterschap)